Jeanne d’Arc ist der Name folgender Personen:

 Jeanne d’Arc (um 1412–1431), französische Nationalheldin und Heilige der Katholischen Kirche
 Jeanne D’arc Girubuntu (* 1995), ruandische Radsportlerin

Jeanne d’Arc steht für:
 Jeanne d’Arc (1900), französischer Stummfilm von Georges Méliès
 Jeanne d’Arc (2019), französischer Film von Bruno Dumont
 Jeanne d’Arc – Die Frau des Jahrtausends, kanadischer Film (1999)
 Jeanne d’Arc – Szenen aus dem Leben der Heiligen Johanna, Oper von Walter Braunfels (1943)
 Jeanne d’Arc au bûcher, dramatisches Oratorium von Arthur Honegger (1938)
 Caserne Jeanne-d’Arc, Doppelkaserne in Reims
 Jeanne d’Arc Living, Wohn-Magazin, erste Ausgabe: Januar 2009
 zahlreiche Sportvereine, darunter:
 Jeanne d’Arc Dijon Bourgogne, Basketballverein von Dijon (Frankreich)
 ASC Jeanne d’Arc, Fußballverein von Dakar (Senegal)
 Jeanne d’Arc Ouagadougou, früherer Name des Fußballvereins ASFA-Yennenga Ouagadougou (Burkina Faso)
 Jeanne d’Arc de Carquefou, früherer Name des Sportvereins USJA Carquefou (Frankreich)
 Jeanne d’Arc Bamako, bis 1960 Name eines Fußballvereins von Bamako (Mali), heute: Stade Malien 

Schiffsnamen:

Johanna von Orleans steht für:
 Johanna von Orleans (1948), US-amerikanischer Film (1948)
 Johanna von Orleans (1999), französischer Film (1999)

Jungfrau von Orléans steht für:
 Die Jungfrau von Orleans (Schiller), Trauerspiel von Friedrich Schiller (1801)
 Die Jungfrau von Orléans (Tschaikowski), Oper von Pjotr Iljitsch Tschaikowski
 Die Jungfrau von Orléans, lyrisches Drama von Giuseppe Verdi (1845), siehe Giovanna d’Arco
 Die Jungfrau von Orléans (1974), deutsches Fernsehdrama von Heribert Wenk und Wilfried Minks
 Die Jungfrau von Orléans (1976), deutsches Fernsehdrama
 Die Jungfrau von Orleans in Schlotterdeike, deutscher Stummfilm von Franz Schmelter (1916)
 Joan the Woman, US-amerikanischer Stummfilm von Cecil B. DeMille (1916)
 Die Passion der Jungfrau von Orléans, französischer Stummfilm von Carl Theodor Dreyer (1928)
 Eine moderne Jungfrau von Orléans, deutscher Stummfilm von Max Skladanowsky (1900)

Weiteres:
 Maid of Orleans